Birner ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Birner (* 1941), deutscher Maler 
 Franz Birner (1920–2009), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Heinrich Wilhelm Ferdinand Birner (1820–1894), deutscher Chemiker
 Johann Birner (1858–1924), deutscher Politiker (SPD)
 Matthias Birner (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Michal Birner (* 1986), tschechischer Eishockeyspieler
 Regina Birner (* 1965), deutsche Sozialökonomin
 Robert Birner (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Stanislav Birner (* 1956), tschechischer Tennisspieler 

Birner ist der Name folgender Orte:
 Birner (Engelsberg), Ortsteil von Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Birner (Unterneukirchen), Ortsteil von Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern

Birner ist der Name folgender Unternehmen:
 Birner (Unternehmen), österreichisches Handelsunternehmen für Autozubehör 

Siehe auch:
 Pirner